Levasseur ist der Familienname folgender Personen:

 Anny Chantal Levasseur-Regourd (1945–2022), französische Astronomin
 Arthur Levasseur (1875–1955), französischer Politiker
 Henri Louis Levasseur (1853–1934), französischer Bildhauer
 Jean-Henri Levasseur (1764–1826), französischer Musiker
 Jean-Louis Levasseur (* 1949), kanadischer Eishockeytorwart
 Marie-Eve Levasseur (* 1985), kanadische Multimedia-Künstlerin
 Nicolas Levasseur (1791–1871), französischer Opernsänger
 Olivier Levasseur (~1690–1730), französischer Pirat, bekannt als La Buse
 Pierre Levasseur (1890–1941), französischer Flugzeugkonstrukteur
 Pierre Émile Levasseur (1828–1911), französischer Ökonom
 Pierre-François Levasseur (1753–1815), französischer Violoncellist und Komponist
 René Levasseur (1747–1834), französischer Arzt und Politiker
 Robert Levasseur (1898–1974), französischer Rugby-Union-Spieler
 Rosalie Levasseur (1749–1826), französische Sopranistin und Opernsängerin
 Thérèse Levasseur (1721–1801), Lebensgefährtin und Ehefrau von Jean-Jacques Rousseau
 Victor Levasseur (General) (1772–1811), französischer General
 Victor Levasseur (Geograph) (1800–1846), französischer Geograph

Levasseur steht für:

 (6170) Levasseur, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 René-Levasseur-Insel, Insel in der Provinz Québec, Kanada